Ferdinand de Béhagle (1857-1899), explorateur français ;
 Philippe Béhagle (1641-1705), marchand-tapissier du roi et directeur de la Manufacture royale de tapisserie de Beauvais français.

Toponyme 
 Rue Ferdinand-de-Béhagle, une rue de Paris.